CCG Edicions (de l'acrònim de Curbet Comunicació Gràfica), empresa editorial amb seu a Girona
 Consello da Cultura Galega, organisme públic per a la promoció de la cultura de Galícia
 Consell de Cooperació del Golf, organització de països musulmans del l'entorn del Golf Pèrsic
 Guàrdia Costanera del Canadà (del seu nom en anglès Canadian Coast Guard), agència de guàrdia costanera del Canadà
 Command & Conquer: Generals, videojoc d'estratègia en temps real desenvolupat per Electronic Arts
 Cartes col·leccionables (del seu nom en anglès Collectible Card Game), joc de cartes que permet anar incorporant cartes noves
 CCG (Citosina-Citosina-Guanina) també és un dels triplets que codifica la prolina, aminoàcid que es troba a les proteïnes